A 2019–2020-as UEFA Ifjúsági Liga a legrangosabb utánpótlás labdarúgókupa, az UEFA Ifjúsági Liga 2019–2020-as kiírása volt, melyet az Bajnokok Ligája mintájára bonyolítottak le, vagyis csoportkör és egyenes kiesés rendszerben. A 2019–2020-as volt a torna 7. kiírása, melyet a Real Madrid U19 csapata nyert meg. A címvédő csapat a Porto U19 volt.

A Real Madrid a döntőben a portugál Benfica-t győzte le 3-2-re.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

UEFA Ifjúsági Liga
UEFA Ifjúsági Liga